Rivolta di Khost (1856-1857)
Rivolta di Khost (1912)
Rivolta di Khost (1924-1925)